Выходцева — женская форма фамилии .
 Выходцева, Евгения Дмитриевна (1922—2016) — советский и российский музыкальный и общественный деятель.
 Выходцева, Елена Игоревна (род. 1973) — российская телеведущая.
 Выходцева, Инна Николаевна (род. 1934) — советская и российская актриса театра и кино.